Lohff ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Lohff (geborene Brigitte Reuter; * 1945), deutsche Medizinerhistorikerin und Hochschullehrerin 
 Dietrich Lohff (1941–2016), deutscher Komponist
 Wenzel Lohff (1925–2016), deutscher Theologe